Эрнст Шу́льте Штра́тхаус (; 9 июля 1881, Дортмунд — 10 февраля 1968, Мюнхен) — немецкий литературовед, книговед и антиквар. В 1935—1941 годах служил в должности начальника отдела по вопросам искусства и культуры в штабе заместителя фюрера Рудольфа Гесса.

Биография 
Шульте Штратхаус — седьмой из девяти детей крестьянина Шульте Штратхауса. Учился в школе и гимназии в Дортмунде и Мюнстере, но не получил университетского образования вследствие сложного экономического положения семьи после смерти отца. К 1901 году выучился на антиквара в издательстве Фердинанда Шёнинга в Оснабрюке.

В апреле 1901 года Шульте Штратхаус переехал в Мюнхен, который впечатлил его своей богемной атмосферой. Сначала работал антикваром у Г. Люнебурга с библиотекой Йозефа Гёрреса. В апреле 1904 года перешёл на работу в антикварное предприятие Ю. Галле, где специализировался на инкунабулах, древних изданиях, резных деревянных книгах и средневековых текстах. В 1907 году Шульте Штратхаус выступил вместе с Карлом Вольфскелем, Карлом Георгом фон Маассеном, Гансом фон Вебером, Францем Блеем и Эмилем Хиршем соучредителем Общества мюнхенских библиофилов. В этих кругах также вращались Александр фон Бернус, Оскар Пилоти, Карл фон Клинковштрём, Курт фон Фабер дю Фаур и Виктор Манхаймер. С началом Первой мировой войны Шульте Штратхаус был мобилизован и направлен артиллеристом в 1-й королевский полк полевой артиллерии баварской армии.

После войны Шульте Штратхаус издавал вместе с Хорстом Штоббе журнал для библиофилов Die Bücherstube и состоял в мюнхенском обществе библиофилов. В антикварном магазине Юлиуса Галле Шульте Штратхаус познакомился с Ильзой Прёль, будущей супругой Рудольфа Гесса, которая работала там в 1921—1924 годах. В 1933 году Шульте Штратхаус женился на Хайльвиг Зайдель, дочери писательницы Ины Зайдель.

Весной 1934 года заместитель фюрера Рудольф Гесс пригласил Шульте Штратхауса на должность делопроизводителя по вопросам литературы и науки в своём штабе в Коричневом доме в Мюнхене, для чего Шульте Штратхаус вступил в НСДАП. Впоследствии занял должность начальника отдела. В функции Шульте-Штратхауса, пересекавшиеся со сферами деятельности Филиппа Боулера, Карла Хайнца Гедериха и Альфреда Розенберга, было отнесены вопросы приобретения конфискованных у евреев произведений искусства. Шульте Штратхаус, например, приобретал произведения любимого Гитлером художника Рудольфа фон Альта. Шульте Штратхаус также занимался по поручению Гесса вопросами школьной и культурной политики, в марте 1935 года вёл переговоры с министром воспитания Бернгардом Рустом, чтобы снять запрет, наложенный на вальдорфскую педагогику в частных школах, выступил посредником, чтобы снять с молодого журналиста Генри Наннена запрет на профессиональную деятельность, собирал исторические объекты, связанные с жизнью Адольфа Гитлера, в частности, акварели его работы в венский период. Шульте Штратхаус участвовал в создании Института исследования еврейского вопроса. В 1935 году Шульте Штратхаус предложил архитекторов Альвина Зайферта и Родериха Фика для реализации проекта Имперского посёлка имени Рудольфа Гесса в Пуллах-им-Изартале. Семья Шульте Штратхауса проживала также в этом посёлке по соседству с Мартином Борманом.
    
После сенсационного перелёта Рудольфа Гесса в Великобританию Гитлер приказал арестовать всех, кто знал о намерениях заместителя фюрера. По просьбе Гесса Шульте Штратхаус определил для него по гороскопу наиболее удачный день для поездки во имя мира, в марте Шульте Штратхаус проконсультировался по этому вопросу ещё раз у мюнхенского астролога. Утром 14 мая Шульте Штратхауса арестовали и допросили в гестапо, а в его квартире и офисе был произведен обыск. В ходе расследования была арестована также парапсихолог Герда Вальтер, которая на допросе заявила, что работала секретарём у парапсихолога Альберта фон Шренк-Нотцинга, а Шульте Штратхаус являлся его восторженным поклонником. Спустя две недели Шульте Штратхаус вместе с другими подозреваемыми был переведён в Берлин и содержался в течение одиннадцати месяцев в тюрьме гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе. Ина Зайдель безуспешно пыталась добиться его освобождения. Шульте Штратхауса отправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. После ареста его лишили должности, служебной квартиры и исключили из партии, вероятно, благодаря влиянию Ины Зайдель его жена и дети проживали в Имперском посёлке до осени 1942 года.

Шульте Штратхауса освободили из концлагеря 3 марта 1943 года, он получил запрет на выезд из Мюнхена. С апреля 1943 по осень 1945 года он работал научным ассистентом в Баварской государственной библиотеке. В послевоенные годы брался за любую работу, затем работал частным учителем и вновь занялся книговедением. 4 февраля 1968 года получил серьёзное ранение в результате транспортного происшествия, от последствий которого умер 10 февраля.

Труды 
 Die trunkene mette durch vier deutsche jahrhunderte. 1909
 Die Bildnisse Goethes. In: Erstes Supplement zur Propyläen-Ausgabe von Goethes sämtlichen Werken. Georg Müller, München 1910, S. 35ff.
 Die Bücher der Hundert. Druck für die Hundert. Hyperion-Verlag, München 1911.
 (Hrsg.): Paul van der Aelst: Blumm und Außbund Allerhandt Außerlesener Weltlicher, Züchtiger Lieder und Reymen. München 1912
 Bibliographie der Originalausgaben deutscher Dichtungen im Zeitalter Goethes. Georg Müller, München/Leipzig 1913.
 Gedanken zum illustrierten schönen Buche. In: Die Bücherstube. München 1923.
 Katalog J. Halle, Antiquariat München. München 1928.
 Die Wittenberger Heiligtumsbücher vom Jahre 1509 mit Holzschnitten von Lucas Cranach. In: Gutenberg-Jahrbuch 1930, S. 175—186.
 Goethes Faust-Fragment 1790. Eine buchkundliche Untersuchung. Schriften der Corona XXVI, München: Verlag R. Oldenburg, Zürich: Verlag der Corona, 1940, zuerst 1932 als Privatdruck unter dem Titel Die echten Ausgaben von Goethes Faust erschienen
 Die Veröffentlichungen der Gesellschaft der Münchner Bibliophilen. München 1961.
 Der Sokratische Philolog. Kreuz- und Querzüge eines Hamann-Sammelbandes. In: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Neue Folge, Band 1, Düsseldorf 1963, S. 139—149.
 Kippiana. Freundliche Begegnungen mit Anton Kippenberg in München 1908—1949. Gesellschaft der Bibliophilen (u.a.), München-Solln 1969

Примечания

Ссылки 
 Биография

Литературоведы Германии
Историки литературы Германии
Исследователи творчества Гёте
Библиофилы Германии
Члены НСДАП
Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Рудольф Гесс
Участники Первой мировой войны (Германия)